Сергей Александрович Громов: Громов, Сергей Александрович (1925—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Громов, Сергей Александрович (1929—2010) — марийский советский журналист, юрист.
 Громов, Сергей Александрович (1929—2019) — советский и российский невролог, доктор наук, профессор.